Коротецкий, Игорь Александрович
 Коротецкий (сельсовет)